Monniot est le patronyme de plusieurs personnalités françaises :
Albert Monniot, écrivain, essayiste, journaliste et militant antisémite.
Christophe Monniot, saxophoniste de jazz.
Marcel Monniot, sportif français.
Victorine Monniot, écrivain.

Homonymie de patronyme